Jean I de Croÿ – (1365?-1415) signore di Croÿ e d'Araines, fondatore del Casato di Croÿ
Jean II de Croÿ – (1390?-1473) principe di Chimay, capostipite della linea di Croÿ-Solre
Jean de Croÿ – (?-1581) conte di Rœulx, statolder delle Fiandre e statolder di Namur